

Musica 
 Braid – gruppo musicale statunitense
 Braid – EP dei Nothingface del 1994

Persone 
 Alexandra Braid, nota come Alexandra Ripley (1934-2004) – scrittrice statunitense
 Daniel Braid (1981) – ex rugbista a 15 neozelandese
 John Braid (1869-1960) – crickettista britannico

Altro 
 Braid – videogioco del 2008
 Braid Hills – colline nei pressi di Edimburgo, in Scozia